Карпа́тская нефтегазоно́сная о́бласть () — нефтегазоносная область на Украине, расположенная на территории Львовской области. Входит в состав Западного нефтегазоносного региона Украины.

Крупнейшие месторождения — Долинское и Бориславское.

Включает 
 Стрельбицкое нефтяное месторождение
 Сходницкое нефтяное месторождение

Ссылки и источники 

 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

Незавершённые статьи по геологии
Полезные ископаемые Украины
Месторождения Украины
География Львовской области